

Оттер-Крік — місто, штат Флорида
 Оттер-Крік — місто в окрузі Данн, штат Вісконсин
 Оттер-Крік — місто в окрузі О-Клер, штат Вісконсин
 Оттер-Крік Тауншип — селище в окрузі Мерсер, штат Пенсільванія